Sabugo o Sabugos puede hacer referencia a:

 Sambucus nigra, saúco negro o saúco común, especie del género Sambucus, familia Adoxaceae.

Divisiones administrativas 
 Sabugo (Murias de Paredes), localidad del municipio de Murias de Paredes, provincia de León.
 Sabugos (Abadín), lugar de la parroquia de Abeledo, municipio de Abadín, provincia de Lugo.
 Río de Sabugo, lugar de la parroquia de Carballido, municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo.
 Sabugos (Piedrafita del Cebrero), lugar de la parroquia de Pedornelo, municipio de Piedrafita del Cebrero, provincia de Lugo.
 Sabugo (Castropol), lugar de la parroquia de Moldes, municipio de Castropol, Asturias.
 Sabugo (Valdés), lugar de la parroquia de Otur, municipio de Valdés, Asturias.